Battaglia di Dunbar (1296) – prima grande battaglia delle guerre di indipendenza scozzesi, al tempo di Edoardo I e John Balliol
 Battaglia di Dunbar (1650) – scontro armato, avvenuto il 3 settembre 1650 durante la Rivoluzione inglese, tra Oliver Cromwell e Carlo II